Марк Антоній (14 січня 83 до н. е. — 1 серпня 30 р. до н. е.) — римський полководець та державний діяч.
 Марк Антоній (народний трибун) (прибл. 200 до н. е. —після 167 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Марк Антоній (начальник кінноти) (370 — † після 333 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Антоній Оратор (143 — 87 до н. е.) — давньоримський політик і оратор, ​ консул в 99 до н. е.
 Марк Антоній Зенон (Marcus Antonius Zeno, д/н —після 148) — державний діяч Римської імперії.
 Марк Антоній Кретік — батько Марка Антонія, політика-цезаріанця і начальника кінноти.
 Марк Антоній Антіл (46 до н. е. —1 серпня 30 до н. е.) — давньоримський нобіль часів пізньої Римської республіки.